Појам УСС Ентерпрајз може да се односи на:
 Носач авиона Ентерпрајз (CV-6), амерички носач авиона (1938–1947) који је учествовао у Другом светском рату
 Носач авиона Ентерпрајз (CVN-65), амерички нуклеарни носач авиона (1961–2017) 
 Носач авиона Ентерпрајз (CVN-80), будући амерички носач авиона